Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau kan verwijzen naar twee schepen bij de Nederlandse marine die vernoemd zijn naar Johan Maurits van Nassau-Siegen, vorst van Nassau-Siegen en gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië.

 Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau (1933), een Nederlandse kanonneerboot.
 Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau (1943) (ex HMS Ribble), een Nederlands fregat van de Riverklasse.